Tesler ist der Familienname folgender Personen:

 Artem Tesler (* 1988), ukrainischer Straßenradrennfahrer
 Larry Tesler (1945–2020), US-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:
 Taesler